bjq – vecchio codice ISO 639-3 della lingua malgascia betsimisaraka meridionale